Pod slovem kroupa nebo kroupy se může skrývat:

 kroupy (meteorologie) – hydrometeor tvořený drobnými i většími kusy ledu
 kroupy (potravina) – slupek zbavená zrna ječmene

Související články 
Kroupa